Diverse persone hanno il cognome Besson:
 Albert Besson – medico francese
 Benno Besson – attore e regista svizzero
 Colette Besson – atleta francese
 Luc Besson – regista francese
 Marcel Besson – progettista aeronautico, titolare dell'omonima azienda Marcel Besson et Cie diventata in seguito Société de construction aéronautiques et navales Marcel Besson.

Pagine correlate 
 Besson – un comune francese del dipartimento dell'Allier.
 Bessons – un comune francese.
 Besson – un produttore di strumenti a fiato.